
Termin -{SRC}- ima više značenja.

 -{Src}- (gen), proto-onkogenska tirozinska kinaza.
 SRC Kompjuteri, (), kompanija u privatnom vlasništvu.